Athamas (griechisch Ἀθάμας) bezeichnet mehrere Personen der griechischen Mythologie:

 Athamas, Sohn des Aiolos und der Enarete, König von Böotien
 Athamas (Teos), Gründer der Stadt Teos
 Athamas (Sohn des Oinopion), wanderte von Kreta nach Chios aus
 Athamas (Sohn des Aigyptos), einer der Aigyptiaden